Себастьян Акшоте (Sebastian Akchoté), більш відомий як просто Sebastian (іноді стилізовано під SebastiAn), французький музикант та діджей афілійований у Ed Banger Records. Працює сам, а також робить ремікси на інших виконавців таких як: Шарлотта Генсбур, Daft Punk, Beastie Boys, Bloc Party, та Nero. Спродюсував пісні для Френка Оушена, Katerine, Kavinsky, Noël Akchoté, Uffie, та Woodkid, а також був композитором для фільмів Наш день прийде та Steak (в якому знімався Себастьян). Безліч його пісень були використані на телебаченні та у відео іграх.

Кар’єра 
Працюючи з хіп-хоп групою у 2005 році, Себастьян отримав номер телефону Ed Banger Records від одного з членів групи, який знайшов його у газеті. Після холодного дзвінка до власника лейблу Педро Вінтера, Себастьян підписав контракт і згодом випустив мініальбоми H.A.L. та Smoking Kills. У 2005 робив ремікси, таких виконавців як – Annie, Benjamin Theves, та Daft Punk, особливо ремікс на "Human After All" від Себастьяна, який Daft Punk називають своїм улюбленим реміксом на їхню роботу.

Влітку 2006 разом з Ed Banger Records випустив мініальбом "Ross Ross Ross". Також, в цьому році світ побачив більше реміксів Себастьяна ніж в будь-якому іншому.

На початку 2011 року, Sebastian написав пісню "Enio" для альбому збірки від the Ed Banger Let the Children Techno. Згодом був анонсований його дебютний альбом Total, після якого було зроблене відео яке включало в себе пісню з такою ж назвою та швидко блимаючими картинками сексуального або насильницького характеру. Також був випущений кліп на пісню "Embody", разом з релізом цієї пісні. Альбом Total був випущений 30 травня в Європі та 7 Червня у Північній Америці.

Зробив 4 пісні для показу мод для Yves Saint Laurent.

У 2019 році, 9 та 14 травня вийшли сингли Thirst (з музичним кліпом, режисованим Гаспаром Ное) та Run For Me. 9 липня 2019 вийшов сингл Beograd. 5 вересня 2019 —  Better Now і цього ж дня анонсована назва нового альбому Thirst і дата його виходу — 8 листопада 2019 року.

Дискографія

Альбоми

Компіляції

Спродюсував

Міні-альбоми

Сингли

Оригінальні саундтреки

Remixes

Примітки 

Реміксери
Французькі ді-джеї